Russell Williams peut désigner :
 Russell Williams (1963-), un tueur et violeur en série canadien, ainsi qu'un ancien colonel des Forces armées canadiennes ;
 Russell Williams (1953-), un ancien député québécois de la circonscription de Nelligan.

Voir aussi 
 Russell Williams, II (1952-), un ingénieur du son américain